

Финал Кубка Украины по футболу 2007 — финальный матч шестнадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 27 мая 2007 года на Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Победу одержала киевская команда со счётом 2:1, завоевав, таким образом, девятый, в своей истории, Кубок Украины. Голы за «Динамо» забили Клебер и Олег Гусев (58-я и 80-я минуты соответственно). За «Шахтёр» на 89-й минуте матча отличился Элано

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники еврокубков

Отчёт о матче

Статистика

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 2006/2007
2007
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Футбольные соревнования в Киеве
События 27 мая
Май 2007 года